Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 38-as, továbbá -as, 38A, 38B, 38G, 38Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 38-as busz (Budapest)
 38A busz (Budapest)
 38B busz (Budapest)
 -as busz (Budapest)megszűnt

 38-as busz (Debrecen)megszűnt

 38-as busz (Győr)
 38A busz (Győr)

 38-as busz (Kecskemét)megszűnt

 38-as busz (Miskolc)megszűnt
 38B busz (Miskolc)megszűnt

 38-as busz (Pécs)
 38A busz (Pécs)megszűnt
 38Y busz (Pécs)

 38-as busz (Székesfehérvár)
 38G busz (Székesfehérvár)megszűnt

 38-as busz (Szolnok)
 38Y busz (Szolnok)